Slovo Nida může znamenat:
 NIDA – Národní ústav pro otázky zneužívání drog
 Nida (Lotyšsko) – ves v nejjižnějším cípu lotyšského pobřeží Baltského moře
 Nida (Neringa) – lázně, které jsou součástí statutárního města Neringa na Kurské kose v Litvě
 Nida (přítok Visly) – řeka v Polsku, levý přítok Visly
 Nida (přítok Słudwie) – řeka v Polsku, levý přítok Słudwie
 Nida – název horního toku řeky Wkra v Polsku
 Nida (Svatokřížské vojvodství) – ves v Polsku ve Svatokřížském vojvodství 
 Nida – část města Ruciane-Nida v Polsku, ležícím u jezera Jezioro Nidzkie ve Varmijsko-mazurském vojvodství
 Nida (starověké římské sídlo) – starověké římské sídlo v Německu na severozápad od Frankfurtu nad Mohanem
 Nida, viz Nídha – náhorní plošina na Krétě
 Nida (judaismus) (: נִידָה) – v judaismu menstruující žena a doslova tento termín znamená oddělení. Obecně pak znamená oddělení od rituální nečistoty.
 Rozhledna Nida – dřevěná rozhledna, Nida, Litva

Rozcestníky - místopisné jméno